Географические объекты
 Долина роз — природный, промышленный и туристический регион в Болгарии.
 Долина Роз — антарктический ледник на острове Ливингстон в архипелаге Южные Шетландские острова.
 «Долина роз» — парк в Кишинёве.
 «Долина роз» — часть курортного парка в Кисловодске.
  — долина в Марокко.
 Долина роз — упразднённое село в городском округе Судак.
 Другое
 Долина роз — российский кинофильм (2011).
См. также
 Розенталь (в переводе с немецкого языка — «Долина роз»)
 Роуздейл (в переводе с английского языка — «Долина роз»)